

Chiese 
 Basilica of Regina Pacis a New York
 Chiesa di Regina Pacis a Prato
 Chiesa di Santa Maria Regina Pacis in Lido di Ostia Levante a Roma
 Chiesa di Santa Maria Regina Pacis in Gianicolense a Roma
 Chiesa della Regina Pacis in Marassi a Genova
 Chiesa di Maria Regina Pacis a Milano
 Monastero Regina Pacis a Vetralla (VT)
 Monastero Regina Pacis a Saint-Oyen (AO)
 Santuario della Regina Pacis a Sassello (SV)
 Santuario Regina Pacis a Quarto (NA)

Luoghi 
 Quartiere Regina Pacis a Reggio Emilia che prende il nome dall'omonima chiesa
 Quartiere Regina Pacis a Giarre (CT) che prende il nome dall'omonima chiesa
 Rione San Donato - Regina Pacis a Monza (MB)

Titoli cardinalizi 
 Santa Maria "Regina Pacis" a Monte Verde
 Santa Maria "Regina Pacis" in Ostia mare